Warren Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Warren Airport (Idaho)
 Warren Airport (Illinois)
 Warren Airport (Ohio)